Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2018 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2018, который прошёл в ОАЭ. Этот финал стал пятнадцатым в истории Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и действующим чемпионом принимающей страны.

Финал был разыгран между испанским клубом «Реал Мадрид», представляющим УЕФА как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2017/18, и эмиратским клубом «Аль-Айн» из Абу-Даби, представляющим страну-хозяйку как победитель Лиги Арабского залива 2017/18. Матч прошёл в Абу-Даби на стадионе «Зайед Спорт Сити» 22 декабря 2018 года. Этот финал стал вторым в истории проведения Клубного чемпионата мира, в решающем матче которого сошлись клубы из Европы и Азии.

Команды 

Примечание: 27 октября 2017 года ФИФА де-юре признала, что клубы-обладатели Межконтинентального кубка являются клубными чемпионами мира по футболу.
 IC: финалы Межконтинентальных кубков (1960—2004)
 FCWC: финалы Клубного чемпионата мира (2000, 2005—2018)

Путь к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018 год в футболе
2018
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
События 22 декабря
Декабрь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2018 году
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в ОАЭ